Маріон Бартолі виграла титул, перемігши у фіналі Лі На з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А-Л Гренефельд
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=64
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А Рус
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р Вінчі
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ш Пеєр
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= І Бенешова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Н Лі
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Цетковська
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Шафарова| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= М Кириленко
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=r
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ф Пенетта
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=6'''
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

Нижня половина

Посилання 
Draw 

2009
Monterrey Open